Spittal (East Lothian), een plaats in de council area Easy Lothian in Schotland
Spittal (Highland), een plaats de council area Highland in Schotland
Spittal (Northumberland), een plaats in Engeland
Spittal (Wales), een plaats in Wales
Spittal an der Drau (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
Spittal an der Drau (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië